Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 592 dans le monde.

 Route nationale 592 en France
 Route européenne 592 en Russie